Пётр Ря́бов:
 
 Рябов, Пётр Иванович (1816—1889) — купец 1-й гильдии.
 Рябов, Пётр Михайлович (1911—1991) — советский военный деятель, генерал-майор.